Матеус Энрике ди Соза (; родился 19 декабря 1997, Сан-Паулу) — бразильский футболист, полузащитник клуба «Сассуоло» и национальной сборной Бразилии. Чемпион Олимпийских игр 2020 года в Токио.

Клубная карьера 
Начал футбольную карьеру в академии «Гремио» из Порту-Алегри. Затем стал игроком «Сан-Каэтано». Выступал за команду во втором дивизионе Лиги Паулиста. В феврале 2017 года отправился в аренду в «Гремио», а 27 сентября 2018 года «Гремио» выкупил права на Матеуса у «Сан-Каэтано».

Карьера в сборной 
В 2019 году получил вызов в состав сборной Бразилии до 23 лет. В июне 2019 года сыграл на Тулонском турнире, в котором бразильцы одержали победу.

10 октября 2019 года дебютировал за основную сборную Бразилии в товарищеском матче против Сенегала, выйдя на замену Артуру Мело.

Примечания

Ссылки 
 Профиль футболиста на официальном сайте «Гремио» 

Футболисты Бразилии
Игроки олимпийской сборной Бразилии по футболу
Игроки сборной Бразилии по футболу
Олимпийские чемпионы по футболу
Олимпийские чемпионы от Бразилии
Чемпионы летних Олимпийских игр 2020 года
Футболисты на летних Олимпийских играх 2020 года
Игроки ФК «Сан-Каэтано»
Игроки ФК «Гремио»
Игроки ФК «Сассуоло»